Galau ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Galau (* 1967), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (AfD)
 Henri Galau (1897–1950), französischer Rugbyspieler